Polana Przysłop – polana na stokach Baraniej Góry w Beskidzie Śląskim;
 Polana Przysłop – polana w Gorcach;
 Polana Przysłop – polana w Tatrach Zachodnich;
 Polana Przysłop Dolny – polana w Gorcach.